In der Liste schmalspuriger Dampflokomotiven von Hanomag werden einige Dampflokomotiven von Hanomag mit einer Spurweite von weniger als 1435 mm aufgeführt:

Einzelnachweise 

Hanomag